Фінал Кубка УЄФА 1979-1980 — фінал дев'ятого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став франкфуртський «Айнтрахт», що обіграв менхенгладбаську «Боруссію» із загальним рахунком 3-3 за сумою двох матчів згідно з правилом виїзного голу.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч

Підсумковий рахунок 3–3 на користь «Айнтрахта» за правилом виїзного голу.

Посилання 
 Кубок УЄФА 1979-80 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1979-80 на сайті RSSSF 

1980 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 7 травня
Травень 1980